NIV steht für:
 Nicht-invasive Ventilation (non invasive ventilation, ‚nichtinvasive Beatmung‘), eine Form der Beatmung über spezielle Masken oder Helme, ohne Einführen von Schläuchen in den Körper; siehe Beatmung#Nichtinvasive_Beatmung_(NIV) 
 New International Version, eine moderne englische Bibelübersetzung
 Nivalenol, ein Schimmelpilzgift

niv steht für:
 Niwchische Sprache (ISO-639-3-Code)

Niv ist der Familienname folgender Personen:
 Guy Niv (* 1994), israelischer Radrennfahrer

Abkürzung